Ива́н Федосе́ев:
 Федосеев, Иван Андреевич (1909—1998) — российский физико-географ, историк науки, гидролог, мелиоратор.
 Федосеев, Иван Васильевич (род. 1941) — народный депутат РФ, генерал-майор.
 Федосеев, Иван Иванович (1907—1950) — сотрудник ГУО МГБ СССР, заместитель коменданта кунцевской дачи Сталина, расстрелян. 
 Федосеев, Иван Сергеевич (1949—2017) —  советский и российский музыковед, доктор искусствоведения.